Stephan Middelboe henviser til:

 Stephan Middelboe (biskop) (1730-1811) – dansk-norsk biskop
 Stephan Middelboe (søofficer) (1802-1856) – dansk søofficer